Der Prag-Halbmarathon (offizieller Name bis 2013 Hervis Prague Half Marathon nach dem Sponsor Hervis Sport- und Modegesellschaft, seit 2014 Sportisimo 1/2Maraton Praha) ist ein Halbmarathon in Prag, der seit 1999 im Frühling stattfindet. Er wird von den Veranstaltern des Prag-Marathons organisiert und ist der bedeutendste Straßenlauf über diese Distanz in Tschechien. 2017 erzielte die Kenianerin Joyciline Jepkosgei mit ihrer Siegerzeit von 1:04:52 Stunden einen neuen Weltrekord.

Beim zweiten European Running Congress, am 8. September 2019, wurde bekannt gegeben das der Prag-Halbmarathon Teil der neuen europäische Halbmarathon Laufserie SuperHalfs sein wird.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Veranstaltung 2020 und 2021 abgesagt.

Start und Ziel der Strecke, die durch die Prager Altstadt führt, ist beim Rudolfinum.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 58:47 min, Atsedu Tsegay (ETH), 2012
 Frauen: 1:04:52 h, Joyciline Jepkosgei (KEN), 2017

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website (mit deutscher Version)
 Tsegay’s 58:47 shatters course record in ‘very windy’ Prague, Meldung auf der Website der IAAF, 31. März 2012

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Halbmarathon
Gegründet 1999
Laufveranstaltung in Tschechien